Slovo monáda (podle řeckého monos) má několik významů.
 Monáda (řecká filosofie) je termín užívaný antickými filozofy Pythágorem, Parmenidem, Xenofánem, Platónem, Aristotelem a Plotínem jako termín pro Boha, první bytost, nebo veškeré bytí.
 V monismu je to koncept jediné podstaty metafyzické a teologické teorie.
 V gnosticismu je to prvotní Božské hledisko.
 Monády jsou základním pojmem filosofie Gottfrieda Leibnize. Monadologie je název knihy tohoto autora.
 Čínská monáda je symbol  vyjadřující princip Jin a Jang.
 Monády jsou zastaralým alternativním pojmenováním prvoků; termín přetrvává v biologickém názvosloví v některých složeninách (např. kryptomonády).
 Monády ve funkcionálním programování